A Copa da Ásia de 1972 foi a 5ª edição da Copa da Ásia.

Ocorreu entre 7 a 19 de maio de 1972, na Tailândia. A Seleção Iraniana de Futebol venceu a Seleção Sul-Coreana de Futebol na final.

Fase de qualificação 
Anfitriã
  
Defensores do título
  Irã 
Vencedores da fase de qualificação
  Cambodja
 
 
  Iraque

Ronda preliminar

Fase de grupos

Grupo A

Grupo B

Finais

Semi-finais

Terceiro lugar

Final

Campeão

Ligações externas 
 Copa da Ásia 1972 em Arquivo dos Mundiais

Copa da Ásia
1972 no futebol